Příjmení Petřina nese více různých osobností:

 František Adam Petřina (1799–1855) – český fyzik a matematik
 Otakar Petřina – rozcestník
 Pavel Bohumil Petřina (1926–2016) – český katolický kněz
Možná také hledáte Petřiny:
 Petřiny – městská čtvrť na Praze 6
 Petřiny – část obce Tehov ve Středočeském kraji